Ljestvice liga četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1992., prvoj po osamostaljenju Hrvatske.

Dalmatinska liga

Srednja skupina 

Klubovi iz Splitsko-dalmatinske županije.

Skupina A 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 NK Dugopolje – 50 godina nogometa u Dugopolju (1952. – 2002.)  
 OSK Otok

Skupina B 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

Regionalna liga Sjever

Skupina B1 
Klubovi s područja Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije.

 Izvori: 
 Podravec

Skupina B2 
Klubovi s područja Koprivničko-križevačke županije

 Izvori: 
 Podravec

Regionalna liga Zagreb

Jug – skupina A

Jug – skupina B 
Klubovi s područja Grada Zagreba, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 godina

Poveznice 
 1. HNL 1992.
 2. HNL 1992.
 3. HNL 1992.
 5. rang HNL-a 1992.
 Ostale lige 1991./92.
 Hrvatski nogometni kup 1992.

Izvori 

1992
 4